СИЗО Лефортово  — следственный изолятор (ФКУ СИЗО № 2 ФСИН России) в Москве, подчинённый министерству юстиции РФ. Дислоцирован в районе Лефортово по адресу Лефортовский вал, д. 5, вход возможен со стороны Лефортовского вала, а также со стороны Энергетической улицы (д. 3а), въезд только со стороны Лефортовского вала.

История 
Тюрьма была основана в 1881 году как военная тюрьма для содержания нижних чинов, осуждённых на небольшие сроки. Считается, что первоначальное здание построено архитектором П. Н. Козловым. Неоднократно перестраивалось и достраивалось.

По данным за 1920 год тюрьма именовалась «Московская Лефортовская тюрьма-распределитель».

С 1924 года она была превращена в изолятор специального назначения. В нём содержались в основном осуждённые на 10 лет строгой изоляции, применённой к ним взамен расстрела.

В 1930 году тюрьма была превращена в исправительно-трудовую колонию.

В 1935 году она была превращена в тюрьму для подследственных и в 1936 году была передана в ведение ГУГБ НКВД.

Во время «Большого террора» тюрьма широко использовалась НКВД как место пыток при проведении допросов.

С 1954 года по 1991 год тюрьма являлась следственным изолятором КГБ СССР. В ней содержались во время следствия многие известные советские диссиденты. В это время имела библиотеку, состоявшую из конфискованных библиотек «врагов народа».

С 1992 года по 2005 год Лефортовская тюрьма — следственный изолятор МБ РФ—ФСК—ФСБ. В 2005 году тюрьма была переведена под управление министерства юстиции. Закон, запрещающий ФСБ иметь следственные изоляторы, вступил в силу в апреле 2006 года.

Андрей Солдатов и Ирина Бороган заявили в 2006 году, что сотрудники ФСБ продолжили работать в тюрьмах и после указа путём получения удостоверений «прикомандированных сотрудников» министерства юстиции. Ирина Бороган приводила высказывание жены заключённого о нарушении права на свидание.

26 сентября 2017 года уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что до конца года в СИЗО «Лефортово» должны провести горячую воду.

В декабре 2021 года начальник московского СИЗО «Лефортово» Алексей Ромашин ушел в отставку, вместо него новым начальником стал бывший следователь по особо важным делам ФСБ Михаил Свинолуп.

В искусстве 
Лефортовская тюрьма упоминается в произведениях Солженицына, Лимонова, Коржакова, Шестуна и многих других заключённых, а также в песне группы Порнофильмы «Это пройдёт» и в песне Би-2 (совместно с Oxxxymiron) «Пора возвращаться домой», и также группой «Kunteynir» ,там идёт речь о лефортовском маньяке.

Ссылки 
 Лефортовская тюрьма

Примечания 

Следственные изоляторы России
Тюрьмы Москвы